USS Prince William — кораблі ВМС США.

 USS Prince William (CVE-19) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву HMS Striker (D12).
 USS Prince William (CVE-31) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». На службі протягом 1943-1946 років. Розібраний на метал у 1961 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни